Пустота́ — многозначное понятие:

 Пустота́ (мн. число пусто́ты) — незаполненность, отсутствие чего-либо;
 полное отсутствие каких-либо частиц в пространстве — вакуум;
 в материалах — выемка, паз, полость, ;

 В буддизме соответствует термину шуньята;
 В информатике пустотой может называться нулевой указатель, иногда под пустотой может подразумеваться пробел;
 В космологии пустота — русский аналог англоязычного термина войд, область Вселенной, не заполненная галактиками;
 В математике пустотой может называться пустое множество;
 В физике  пустота — пространство вселенной, абсолютный антипод материи.

Фильмы 
 «Пустота» () — канадский фильм 2003 года.
 «» () — ливанский фильм 2013 года.
 «Пустота» () — фильм 2016 года совместного производства Канады, Великобритании и США.
 «Пустота» () — финский фильм 2018 года.

См. также 
 Пустая строка
 Ничто
 Эфир (физика)
 Чапаев и Пустота